Nickelsulfid ist der unvollständige Name mehrerer chemischer Verbindungen zwischen den Elementen Nickel und Schwefel:

 Nickel(II)-sulfid (NiS, häufigste Form, deswegen oft synonym mit Nickelsulfid)
 Trinickeldisulfid (Ni3S2)
 Nickeldisulfid (NiS2, gelegentlich auch falsch als Nickel(IV)-sulfid bezeichnet)
 Dinickelsulfid (Ni2S)
 Trinickeltetrasulfid (Ni3S4)
 Hexanickelpentasulfid (Ni6S5)